Mösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mösjön, sjö i Hultsfreds kommun, 
Mösjö, sjö i Mönsterås kommun,  (14,2 ha)
Mösjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (19,1 ha)
Mösjön (Kristdala socken, Småland, 636390-152195), sjö i Oskarshamns kommun,  (40,8 ha)
Mösjön (Kristdala socken, Småland, 636626-152050), sjö i Oskarshamns kommun,  (7,48 ha)
Mösjön (Lönneberga socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (17,4 ha)
Mösjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (22,3 ha)
Mösjön (Målilla socken, Småland, 636440-150957), sjö i Hultsfreds kommun,  (15,4 ha)
Mösjön (Målilla socken, Småland, 636465-150516), sjö i Hultsfreds kommun,  (10,3 ha)
Mösjön (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (6,81 ha)
Mösjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,6 ha)
Mösjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (12,1 ha)
Mösjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Mösjön (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,6 ha)
Mösjön (Vena socken, Småland, 636907-150983), sjö i Hultsfreds kommun,  (13,3 ha)
Mösjön (Vena socken, Småland, 636969-150928), sjö i Hultsfreds kommun, 
Stora Mösjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (8,2 ha)
Övre Mösjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (12,5 ha)
Mösjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Mösjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Mösjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (11,6 ha)
Mösjön (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Lilla Mösjö, Lilla sjö i Bengtsfors kommun, 
Mösjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (17,1 ha)
Stora Mösjö, Stora sjö i Bengtsfors kommun och Årjängs kommun,  (10,2 ha)

Se även
Mögsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn